Григорій (Миткевич) (в миру Микола Васильович Миткевич; *14 (26) травня 1807, Жуків Чернігівської губернії. — †13 (27) квітня 1881) — український релігійний діяч в Росії і Татарстані.
 Миткевич Гурій Васильович (*15 листопада (27 листопада) 1860[1] — †24 лютого (9 березня) 1906) — офіцер Російського імператорського флоту XIX ст., капітан II рангу.
 Єпископ Михаїл (Матвій Миткевич; 1720 — † 12 серпня 1789) — український релігійний діяч на Гетьманщині, країнах Західного Сибіру, Бурятії та Монголії, вихованець Києво-Могилянської академії, ректор Тобольської духовної семінарії та Іркутської духовної семінарії в Бурятії.
 Єпископ Йоасаф (світське ім'я — Іван Миткевич; *близько 1720, Козелець — †3 червня 1763, Охтирка, похований у Бєлгороді) — український релігійний діяч доби Гетьманщини, єпископ Бєлгородський і Обоянський Відомства православного сповідання Російської імперії (1758—1763).